Mikkel Rud er navnet på to personer:

 Mikkel Rud til Skjoldenæs (død o. 1401) – dansk ridder
 Mikkel Rud til Vedby (død o. 1464) – dansk ridder